Kåtorp kan syfta på:
 Kåtorp, Mörbylånga kommun – en ort i Mörbylånga kommun på Öland
 Kåtorp, Tjörns kommun – en mindre ort på Tjörn i Bohuslän